Desa Sendangsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sendangsari (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -7,89, long 110,28), 
 Desa Sendangsari (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta, lat -7,82, long 110,15), 
 Desa Sendangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,64, long 110,04), 
 Desa Sendangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -8,02, long 111,01), 
 Desa Sendangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,78, long 109,98), 

Robotskapade Indonesienförgreningar